Louhusaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Louhusaari (ö i Norra Österbotten), Nivala-Haapajärvi, 
 Louhusaari (ö i Mellersta Finland, Äänekoski, lat 62,72, long 25,89), 
 Louhusaari (ö i Mellersta Finland, Saarijärvi-Viitasaari, lat 63,37, long 25,52), 
 Louhusaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,42, long 26,35), 
 Louhusaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax, lat 62,64, long 26,63), 
 Louhusaari (ö i Södra Karelen), Imatra, 
 Louhusaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax, lat 62,97, long 26,83), 
 Louhusaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax, lat 62,80, long 26,71), 
 Louhusaari (ö i Mellersta Finland, Jyväskylä), 
 Louhusaari (ö i Mellersta Finland, Saarijärvi-Viitasaari, lat 63,10, long 25,49), 

Robotskapade Finlandförgreningar